Tikeraq bezeichnet:
 Tikeraq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tikeraq (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tikeraq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tikeraq (Insel, Upernavik) (auch Tikeraaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland